Le Grand kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Le Grand (Californië)
Le Grand (Iowa)
Le Grand is ook de familienaam van:
Nicolas Ferdinand Le Grand, een componist uit de 17e eeuw, werkzaam in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden